Lukovo je lahko:
 Lukovo Polje (Bosna in Hercegovina)
 Lukovo Šugarje (Hrvaška)
 Lukovo, Boljevac (Srbija)
 Lukovo, Kuršumlija (Srbija)
 Lukovo, Raška (Srbija)
 Lukovo, Svrljig (Srbija)
 Lukovo, Vranje (Srbija)
 Lukovo, Vrbovec (Hrvaška)
 Lukovo, Senj (Hrvaška)
 Lukovo, Črna gora